Брайтон-Бич:
 Брайтон-Бич — район, расположенный в Нью-Йорке, на самом юге Бруклина.
 Брайтон-Бич — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Brighton Line.
 См. также 
 Брайтон (значения)